Гилфорд има више значења:
 Гилфорд
 Округ Гилфорд (Северна Каролина)
 Гилфорд (Њујорк)
 Гилфорд (Мејн)
 Гилфорд (Пенсилванија)
 Гилфорд (Мисури)